Небылое — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области (Россия). Административный центр Небыловского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Яхрома (приток Колокши) в 25 км на юго-восток от Юрьев-Польского.

История 
Впервые упоминается в 1464 году. В XV веке здесь был основан Козьмин монастырь. В XVII веке село и монастырь были разорены поляками.

До революции село входило в состав Андреевской волости Владимирского уезда. В 1859 году в селе числилось 123 дворов, в 1905 году — 186 дворов.

С 1929 года село являлось центром Небыловского сельсовета Юрьев-Польского района. С 1935 по 1963 год село являлось районным центром Небыловского района. С 1963 года — в составе Юрьев-Польского района, с 2005 года — центр Небыловского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе расположены Небыловская средняя общеобразовательная школа (открыта в 1962 году), детская школа искусств, амбулатория №1 Юрьев-Польской ЦРБ, операционная касса №2484/038 Сбербанка России, пожарная часть №37, участковый пункт полиции, отделение федеральной почтовой связи.

Достопримечательности 
 Космин Яхромский монастырь (1492)
 Никольская надвратная церковь (1694)
 Успенская церковь (1675)
 Спасская церковь (1666—1675)
 Памятник жителям села Небылого, погибшим в Великой Отечественной войне

Примечания 

Населённые пункты Юрьев-Польского района